Čađavica Srednja est un toponyme qui peut désigner :
Čađavica Srednja, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;
Čađavica Srednja, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novi Grad et dans la République serbe de Bosnie.